Un certain nombre de concertos ont été écrits pour le hautbois, 

C'est également le titre de plusieurs œuvres :

 Concerto pour hautbois en ut mineur de Cimarosa (1941) composé par Arthur Benjamin 
 Concerto pour hautbois  de  Georg Friedrich Haendel
 Concerto pour hautbois  de  Georg Friedrich Haendel
 Concerto pour hautbois  (1704-1705) de  Georg Friedrich Haendel
 Concerto pour hautbois en ré mineur (ca. 1708) d'Alessandro Marcello 
 Concerto pour hautbois (1777) de Wolfgang Amadeus Mozart 
 Concerto pour hautbois (1945) de Richard Strauss
 Concerto pour hautbois (1944) de Ralph Vaughan Williams
 Concerto en ut majeur pour deux hautbois et deux clarinettes, RV 559 (ca. 1716) d'Antonio Vivaldi. 
 Concerto pour hautbois (2010-2011) de John Williams
 Legacy (2015) d'Óscar Navarro